Paculla är ett släkte av spindlar. Paculla ingår i familjen Tetrablemmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Paculla